«Простые числа» — 7-й студийный альбом российской рок-группы «Несчастный случай».

История создания 

После записи юбилейного альбома «Последние деньки в раю» группа не торопилась записывать очередной диск. К концу 2005 года музыканты подготовили новую программу, названную «Новые песни!», и представили её на сцене МХАТа им. Горького 1 декабря 2005 года. В следующем году альбом «Простые числа» был записан и появился в свет. Презентация диска состоялась 8-9 декабря 2006 года в концертном зале «Мир».

Альбом выделяется среди прочих творений «Несчастного случая» грустным, безысходным настроением. Так, песня «Каширское танго» посвящена онкологическим больным (написана, когда от рака умирал отец Алексея Кортнева); «Ангел сна» — людям, мающимся от бессонницы; «Микроскоп» — летней жаре, высокой температуре; «Юбилейная» — всему творчеству «Несчастного случая», творческому кризизу; а «Одинокий баклан» — простому человеческому одиночеству. Тем не менее, несмотря на общий настрой альбома, главный его хит — песня «05-07-033» по своему характеру получилась весьма разухабистой и задорной.

Вот что сам Алексей Кортнев говорит по поводу этого альбома:

Список композиций 
 Сеньор Панталоне
 05-07-033
 Сердце
 Микроскоп
 Одинокий баклан
 Каширское танго
 Ангел Сна
 Зима (получит всё)
 Ржавая вода
 Питер
 Farewell Waltz
 Четыре тайны
 Юбилейная
 Две души

Бонусы:
 Оставьте меня (в исполнении группы Гonja)

Все песни сведены Дмитрием Чувелёвым в «Секретной студии»

Состав 
 Алексей Кортнев (вокал, гитара, тексты песен)
 Павел Мордюков (саксофоны, вокал)
 Сергей Чекрыжов (клавишные, вокал)
 Дмитрий Чувелёв (гитара, вокал)
 Роман Мамаев (бас-гитара)
 Павел Черемисин (ударные)

Рецензии 
Рецензия от интернет-портала «Наш неформат»:

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома
 

Альбомы группы «Несчастный случай»